Пара Йонатан Эрлих / Энди Рам — победители турнира.

Сеянные 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Четвертьфинал)
  Симон Аспелин /  Юлиан Ноул (Первый раунд)
  Мартин Дамм /  Павел Визнер (Четвертьфинал)
  Пол Хенли /  Леандер Паес (Второй раунд)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Полуфинал)
  Арно Клеман /  Микаэль Льодра (Финал)
  Йонатан Эрлих /  Энди Рам (Титул)
  Франтишек Чермак /  Лукаш Длоуги (Третий раунд)
  Эрик Буторак /  Кевин Ульетт (Третий раунд)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски (Третий раунд)
  Максим Мирный /  Джейми Маррей (Первый раунд)
  Марсело Мело /  Андре Са (Первый раунд)
  Жюльен Беннето /  Николя Маю (Третий раунд)
  Кристофер Кас /  Рогир Вассен (Третий раунд)
  Леош Фридль /  Давид Шкох ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые